Arguin peut désigner :

en France
 la réserve naturelle nationale du banc d'Arguin (Gironde)
 le banc d'Arguin (Gironde)

en Mauritanie
 le parc national du banc d'Arguin
 le golfe d'Arguin
 le banc d'Arguin
 le cap d'Arguin
 l'île d'Arguin
 le fort d'Arguin